Влади́мир Алекса́ндрович Соловьёв (1940—1990) — советский журналист, автор, создатель и ведущий программы «Это вы можете», выходившей на советском телевидении в 1970-е — 1980-е годы.

Биография 
Выпускник факультета журналистики.

Работал в Молодёжной редакции Центрального телевидения СССР.

Обладал фантастической работоспособностью и сочетал в себе качества руководителя, организатора и ведущего.
Созданная им программа «Это вы можете» (Э.В.М.), посвященная научно-техническому творчеству, изобретателям, на протяжении почти двух десятилетий имела популярность не ниже, чем эстрадные программы и «Огоньки».

Умер от разрыва сердца, едва отметив своё 50-летие. Похоронен в Москве, на Даниловском кладбище, участок 17.

После смерти Владимира Соловьёва программу «Э.В.М.» пытались несколько раз возобновить. Собирали то же самое жюри, аналогичную аудиторию, и ничего не получалось — полный провал. Тем не менее, в 2013 году программа была возобновлена на Общественном телевидении России, но уже после седьмого выпуска производство программы было снова прекращено.

Награды 
Был награждён премией Ленинского комсомола, медалями ВДНХ.

Примечания

Ссылки 
 Владимир Александрович Соловьев
 "Это вы можете" на YouTube

Похороненные на Даниловском кладбище